DLP est un sigle qui peut signifier :
 Digital Light Processing, une technologie d'affichage employée dans les vidéoprojecteurs ;
 Data Loss Prevention, une technique de protection contre la fuite d'information ;
 Disneyland Paris, un complexe touristique doté de deux parcs à thème.
Dose-Length Product – PDL Produit Dose-Longueur